Chushur (arrondissement), ook Chushul, Chinees Qüxü, een arrondissement bij Lhasa in Tibet
Chushur (plaats), ook Chushul, Chinees Qüxü, de hoofdplaats van Chusur bij Lhasa in Tibet
Chushur (gevangenis), een gevangenis in het arrondissement Chushur